Anri Ienverovitch Khagush (en ), né le , est un footballeur russe. Il joue au poste de défenseur.

Biographie 

Il se distingue particulièrement en se faisant expulser contre le Real Madrid, lors du premier match des poules de la Ligue des champions 2008-2009 avec le BATE Borisov au stade Santiago Bernabéu.

Statistiques

Palmarès 
 BATE Borisov
 Championnat de Biélorussie
 Vainqueur : 2006, 2007, 2008 et 2014.

Références

Liens externes 
 

Footballeur russe
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Rostov
Joueur du Spartak Naltchik
Joueur du FK Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Torpedo Jodzina
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur de l'Arsenal Toula
Naissance en septembre 1986
Naissance en RSS de Géorgie